Космическая геодезия — наука, изучающая использование результатов наблюдений искусственных и естественных спутников Земли для решения научных и научно-технических задач геодезии. Наблюдения выполняют как с поверхности планеты, так и непосредственно на спутниках. Космическая геодезия получила широкое развитие с момента запуска первого искусственного спутника Земли.

Задачи космической геодезии 
 Создание на основе космических методов глобальной инерциальной системы отсчёта, основанной на положении внегалактических источников.
 Создание общеземной системы отсчёта.
 Оперативное координатно-временное обеспечение земных объектов посредством глобальных навигационных спутниковых систем.
 Координатно-временное обеспечение космических полётов.
 Изучение гравитационного поля Земли, Луны и планет с использованием спутниковых измерений.
 Изучение фигуры Земли, Луны и планет с использованием спутниковых измерений.

Методы космической геодезии 
 Визуальные наблюдения искусственного спутника земли (ИСЗ)
 Оптико-механические наблюдения ИСЗ
 Фотографические наблюдения ИСЗ
 Лазерные наблюдения ИСЗ
 Радиотехнические наблюдения ИСЗ
 Системы спутник-спутник
 Спутниковая градиентометрия
 Интерферометрические наблюдения

Системы координат, применяемые в космической геодезии 
 по назначению: звёздные, земные
 по расположению начал отсчёта: геоцентрические, квазигеоцентрические, топоцентрические
 по виду координатных осей: прямоугольные(на плоскости и в пространстве, криволинейные (например, сферическая система координат-долгота, широта, радиус-вектор)

Фундаментальное уравнение космической геодезии 

Фундаментальное уравнение космической геодезии представляет собой векторное уравнение, связывающие координаты пункта земной поверхности в общеземной геоцентрической системе координат с координатами искусственного спутника земли (ИСЗ) в общеземной геоцентрической системе координат и топоцентрической системе координат.

 

Где  — радиус-вектор ИСЗ в геоцентрической системе координат,  — радиус-вектор ИСЗ в топоцентрической системе координат,  — радиус-вектор пункта земной поверхности в геоцентрической системе координат.

Литература 
 В. Н. Баранов, Е. Г. Бойко, И. И. Краснорылов и др. «Космическая геодезия» — М.: Недра, 1986.
 В. И. Крылов «Космическая геодезия» — Москва: МИИГАиК, 2002.- 168 с.
 В. А. Луповка,Т. К. Луповка — «Основы космической геодезии с элементами фотограмметрии» Учебное пособие. М.: Изд. МИИГАиК, 1998.
 Heiskanen W. A., Moritz H. / Хейсканен В. А., Мориц Г. — «Physical Geodesy» / «Физическая геодезия»
 B. Hoffman-Wellenhof — «GPS Theory and Practice».
 Pratap Misra, Per Enge — «Global Positioning System: Signals, Measurements and Performance»

Ссылки 
 
 
 Smith, David E. and Turcotte, Donald L. (eds.) (1993). Contributions of Space Geodesy to Geodynamics: Crustal Dynamics Vol. 23, Earth Dynamics Vol. 24, Technology Vol. 25, American Geophysical Union Geodynamics Series .

Космонавтика

Планетология